Balthasar van Thüringen (Weißenfels, 21 december 1336 - Eisenach, 18 mei 1406) was van 1349 tot 1381  markgraaf van Meißen en van 1349 tot aan zijn dood landgraaf van Thüringen. Hij behoorde tot het huis Wettin.

Levensloop
Balthasar was de tweede zoon van markgraaf Frederik II van Meißen en diens echtgenote Mathilde, dochter van keizer Lodewijk de Beier van het Heilige Roomse Rijk.

In 1349 werd hij na de dood van zijn vader samen met zijn oudere broer Frederik III en zijn jongere broerWillem I markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen. Omdat Balthasar en Willem nog minderjarig waren, regeerde de oudste broer Frederik III voorlopig nog alleen en trad hij op als regent voor zijn jongere broers. Nadat Balthasar en Willem volwassen waren verklaard, regeerden de drie broers gezamenlijk over het markgraafschap Meißen en het landgraafschap Thüringen.

In 1381 stierf Frederik III. Daarna rees er een conflict tussen diens drie zoons Frederik IV, Willem II en George enerzijds en Balthasar en zijn broer Willem anderzijds. Dit conflict werd in november 1382 opgelost via de deling van Chemnitz, waarbij Balthasar het landgraafschap Thüringen kreeg.

In 1406 stierf Balthasar in het kasteel Wartburg in de stad Eisenach. Zijn zoon Frederik IV volgde hem op als landgraaf van Thüringen.

Huwelijk en nakomelingen
In de lente van 1374 huwde Balthasar met Margaretha (1359-1391), dochter van burggraaf Albrecht van Neurenberg. Ze kregen twee kinderen:
 Anna (overleden in 1395), huwde in 1387/1389 met keurvorst Rudolf III van Saksen
 Frederik IV (1384-1440), landgraaf van Thüringen

Na de dood van Margaretha hertrouwde hij met Anna van Saksen-Wittenberg (overleden in 1426), dochter van hertog Wenceslaus van Saksen-Wittenberg en weduwe van hertog Frederik I van Brunswijk-Wolfenbüttel. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Voorouders

Markgraaf van Meißen
Landgraaf van Thüringen
Huis Wettin
Persoon in de 14e eeuw